Le nom de famille Franke provient du nom, en allemand, de la tribu germaine, les Francs.

Patronyme 
 Angela Franke (1957-), nageuse est-allemande ;
 Bernd Franke (1948-), footballeur allemand ;
 Christopher Franke (1953-), musicien et compositeur de musique allemand ;
 Detlef Franke (1952-2007), égyptologue, auteur en 1984 de « Personendaten aus dem Mittleren Reich » ;
 Eric Franke (1989-), bobeur et athlète allemand ;
 Herbert Franke (1914-2011) sinologue, philosophe et spécialiste du droit allemand ;
 Herbert W. Franke (1927-2022), auteur de science-fiction autrichien ;
 Otto Franke (1863-1946), sinologue allemand ;
 Paul Franke (1888-1950), patineur artistique allemand ;
 Renée Franke (1928-2011), chanteuse allemande ;
 Stéphane Franke (1964-2011), athlète allemand spécialiste des courses de fond ;
  (1866-1936), commandant militaire allemand de la troupe coloniale en Afrique.

Entreprise
 Franke : entreprise d'équipements pour la cuisine, la restauration ; premier fabricant mondial d'éviers en inox

Homonymie de patronyme